Селюты — топоним.

Белоруссия 
 Селюты — деревня, Октябрьский сельсовет Витебского района Витебской области
 Селюты — деревня, Подсвильский поселковый Совет Глубокского района Витебской области
 Селюты — деревня, Папернянский сельсовет Минского района Минской области

Россия 
 Селюты — деревня в Шумячском районе Смоленской области.